Mehmet Güler ist der Name folgender Personen:

* Mehmet Güler (Maler) (* 1944), türkischer Maler
 Mehmet Hilmi Güler (* 1949), türkischer Ingenieurwissenschaftler und Politiker